Nesomyrmex madecassus  — вид мелких муравьёв рода Nesomyrmex (Formicidae) из подсемейства Myrmicinae.

Распространение 
Мадагаскар.

Описание 
Мелкие муравьи (длина около 3 мм) буровато-чёрного цвета (реже желтовато-коричневого), похожие на представителей рода , обитающие в тропических лесах на высотах от 690 до 2150 м. Отличаются от близких видов (Nesomyrmex gibber, Nesomyrmex nitidus и других) тёмной окраской, морфометрическими пропорциями.
Усики 12-члениковые с булавой из 3 сегментов. Жвалы с 5 зубцами. Проподеум угловатый с двумя короткими шипиками. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний четко отделен от брюшка), жало развито.
Вид был впервые описан в 1892 году Огюстом Форелем (Leptothorax madecassus Forel, 1892), а его валидный статус подтверждён в 2016 году американскими энтомологами Шандором Чёзем (Sándor Csősz) и Брайеном Фишером (Brian L. Fisher; Entomology, California Academy of Sciences, Сан-Франциско, Калифорния, США) по материалам из Мадагаскара. Включён в видовую группу Nesomyrmex madecassus, для которой характерны невооружённый передний край пронотума (нет плечевых шипов), отсутствуют антеродорзальные шипы на узелке петиоля; проподеальные шипики редуцированные, сглаженная скульптура; метанотальная бороздка развита.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Nesomyrmex
Насекомые Африки
Животные, описанные в 1892 году
Эндемики Мадагаскара
Таксоны, описанные Огюстом Форелем